«Джо́натан Стрендж и ми́стер Но́ррелл» () — британский телесериал в жанре фэнтези и исторической драмы, состоящий из семи частей. Основан на одноимённом романе Сюзанны Кларк. Следуя в основном тексту книги, сценарий отличается от неё во многих деталях. Адаптация сценария выполнена . Премьера телесериала состоялась 17 мая 2015 года на канале BBC One.

Сюжет 
События сериала происходят во время Наполеоновских войн в начале XIX века. Сериал представляет собой альтернативную историю Англии, в которой о магии было хорошо известно, но она редко использовалась. Живя в сельской местности на севере Англии, мистер Норрелл (Эдди Марсан) из аббатства Хартфью смог заставить говорить и двигаться статуи Йоркского собора. Его слуга Джон Чилдермасс (Энцо Чиленти) уговаривает его переехать в Лондон с целью помочь в войне против Франции. Будучи там, мистер Норрелл знакомится с членом правительства. Он делает магию уважаемой в государстве, когда он вызывает эльфа, чтобы вернуть к жизни невесту министра (Элис Энглерт). Тем временем, Джонатан Стрендж (Берти Карвел), пытаясь найти приличную профессию, как того требует его возлюбленная Арабелла (Шарлотта Райли), встречает уличного чародея Винкулюса (Пол Кэй). Винкулюс предсказывает Стренджу, что тому суждено стать великим волшебником, и потому он начинает своё обучение.

В ролях

Производство 
30 ноября 2012 года Би-би-си объявила, что сериал был заказан для BBC One главой отдела драматического вещания Би-би-си Беном Стивенсоном. Режиссёр сериала — , продюсер — Ник Хиршкорн, исполнительные продюсеры — Ник Марстон, Талли Гарнер, Дикси Линдер, Джастин Томсон-Гловер, Патрик Ирвин и Мэттью Рид. Совместное производство Cuba Pictures, BBC America, Feel Films, Far Moor, Screen Yorkshire и .

23 октября 2013 года прошла первая читка сценария. Съёмки начались 28 октября 2013 года в Йоркшире, Канаде и Хорватии. В ноябре 2013 года съёмочную площадку посетила автор романа Сюзанна Кларк.

Было объявлено, что сериал покажут в Канаде на телеканале Space и в США на канале BBC America.

Премьера сериала состоялась в Великобритании 17 мая 2015 года.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Джон Мэррей. Игры джентльменов. — газета «Книжное обозрение» № 14-15 за 2015 год, стр 22.
 Александр Гагинский. «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»: истинно британский сериал. «Мир фантастики», 01.08.2015

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2015 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании в жанре фэнтези
Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Великобритании
Магия в художественных произведениях
Эльфы в искусстве
Воскрешение в фантастике
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Италии
Венеция в культуре и искусстве
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2015 году
Телевизионные мини-сериалы 2015 года